Eishockey-Nationalliga 1954/55 bezeichnet:
 Eishockey-Nationalliga (Österreich) 1954/55
 Nationalliga A (Eishockey) 1954/55 in der Schweiz